Stas ou STAS peuvent renvoyer à différents sujets.

Stas 
Patronyme
 André Stas (1949-), écrivain, poète, collagiste, 'pataphysicien et plasticien autodidacte belge.
 Andreï Stas (1988-), joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace.
 Jacques Stas (1969-), joueur, entraîneur et dirigeant belge de basket-ball. 
 Jean Servais Stas (1813-1891), médecin et chimiste analytique belge.

Prénom
 Stas Shurins, chanteur letton, ukrainien et russe.

STAS 
 Société de transports de l'agglomération stéphanoise.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme